Rosa 'Prairie Joy' — сорт роз, относится к классу Шрабы.

Используется для создания живых изгородей и в качестве декоративного садового растения. Сорт отличается высокой зимостойкостью.

Биологическое описание 
Триплоид.

Высота куста около 150 см. Листья густо расположенные, средних размеров, матовые, зелёные.

Листья средних размеров, тёмно-зелёные, глянцевые. Листочков от 3 до 7.

Цветки махровые, розовые, выгорают до светло-розовых, аромата нет, или он слабый. Диаметр 6—7 см.

Лепестков 26—40.

В культуре 
Цветение непрерывное.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 3—5 до более тёплых.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Болезни и вредители 
Устойчивость к мучнистой росе, чёрной пятнистости и ржавчине очень высокая.

Примечания

Литература 
 

Prairie Joy